Marland ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Marland (1935–1993), US-amerikanischer Schriftsteller
 Ernest Marland (1874–1941), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur des Bundesstaates Oklahoma
 Jonathan Marland, Baron Marland (* 1956), britischer Manager und Politiker der Conservative Party
 Lydie Marland (1900–1987), US-amerikanische Wohltäterin
 Margaret Marland (* 1934), kanadische Politikerin
 Paul Marland (* 1940), britischer Politiker
 Robert Marland (* 1964), kanadischer Ruderer
 William C. Marland (1918–1965), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marland (Florida)
 Marland (Oklahoma)
 Marland Heights (West Virginia)

Marland steht für
 Marland Oil Company, US-amerikanisches Ölunternehmen
 Marland SARL, ehemaliger französischer Automobilhersteller